

Geografia 
 Bosisio Parini – comune italiano della provincia di Lecco

Persone 
 Andrea Parini (1906-1975) – scultore, ceramista e incisore italiano
 Dante Parini (1890-1969) – scultore e pittore italiano
 Giuseppe Parini (1729-1799) – poeta e abate italiano, autore del poemetto Il giorno
 Margherita Parini (1972) – ex snowboarder italiana
 Piero Parini (1894-1993) –  militare, politico e prefetto italiano
 Pino Parini (1924) – pittore e ricercatore italiano
 Umberto Parini (1944-2007) – chirurgo italiano

Altro 
 15988 Parini – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1998
 Liceo Parini – liceo classico istituito a Milano nel 1774
 Mollisquama parini – nome scientifico dello squalo tasca, membro della famiglia dei Dalatiidi
 Palazzetto dello Sport Parini – principale struttura sportiva coperta della cittadina di Cantù
 Ospedale Umberto Parini – struttura sanitaria situata ad Aosta